Teratocephalus är ett släkte av rundmaskar. Teratocephalus ingår i familjen Teratocephalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Teratocephalus